Гірка глива, панелус сяючий, панус терпкий (Panellus stipticus) — гриб з роду Панелус (Panellus) родини Міценові (Mycenaceae).

Будова 

Грибниця розвивається у відмерлій деревині. Плодові тіла мають розмір невеличкий розмір — 1 см. Плодові тіла світяться в темряві.

Класифікація 
Згідно з дослідженнями молекулярної філогенетики, панелус сяючий близький до роду Mycena, що має також люмінісцентні види.

Поширення та середовище існування 
Поширений у Європі, Азії, Австралії та Північній Америці. Зустрічається у листяних та хвойних лісах, парках на стовбурах, пнях у серпні-жовтні.

Практичне використання 
У китайській народній медицині гриб використовують для того, щоб зупинити кровотечу.

Примітки

Джерела 
 Гриби в природі та житті людини / Дудка І., Вассер С. // Наукова думка, 1980—168 c. — 148

Міценові
Гриби, описані 1879